ARQ son unas siglas que pueden designar:
a los protocolos Automatic Repeat Request.
a la publicación semanal ARQ Diario de Arquitectura.

Siglas